Ez a lista tartalmazza a Real Madrid fontosabb játékosait és a csapatkapitányokat. A teljes listához lásd: :Kategória:A Real Madrid labdarúgói.

Híres játékosok
Legutóbb frissítve: 2022. június  2-án lett.

Csapatkapitányok

Jatekos
Labdarúgással kapcsolatos listák